Minha História - Cássia Eller é uma coletânea com músicas da cantora brasileira Cássia Eller, lançada em 1997.

Faixas

Álbuns de Cássia Eller
Coletâneas de 1997
Álbuns de rock do Brasil
Álbuns lançados pela PolyGram
Álbuns em língua portuguesa